Туи́м — топоним в России:
 Туим — село в Ширинском районе в Хакасии.
 Туим — река в Ширинском районе Хакасии.
 Туим — станция Красноярской железной дороги на линии Ачинск — Абакан в Ширинском районе Хакасии.